Nimetönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Nimetönsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (1 ha)
2. Nimetönsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (1 ha)
3. Nimetönsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (2 ha)
4. Nimetönsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar